Heintschel-Heinegg je rakouská šlechtická rodina. Z jejích členů jsou známi například:
 Felix Heintschel-Heinegg (Felix Heintschel von Heinegg, 1819–1896) – zakladatel rodu, povýšen do šlechtického stavu v roce 1883
 Georg Oskar Felix Heintschel-Heinegg (Georg Oskar Felix Heintschel von Heinegg, 1892–1946) – poslední držitel panství na území Čech, nacista odsouzený a popravený v roce 1946, vnuk Felixe Heintschel-Heinegg
 Hanns Georg Heintschel-Heinegg (Hanns Georg Heintschel von Heinegg, 1919–1944) – rakouský básník, student teologie a bojovník proti nacismu, pravnuk Felixe Heintschel-Heinegg, popraven nacisty v roce 1944
 Bernd von Heintschel-Heinegg (* 1946) – německý právník
 Wolff Heintschel von Heinegg (* 1954) – německý právník

Reference